Peter Scharff ist der Name folgender Personen:

* Peter Scharff (Filmarchitekt) (* 1924), deutscher Filmarchitekt und Kostümbildner 
 Peter Scharff (Chemiker) (* 1957), deutscher Chemiker
 Peter Scharff (Koch) (* 1969), deutscher Koch und Gastronom

Siehe auch:
 Peter Scharf